

Onomastica 
 Apollodoro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Apollodoro, filosofo epicureo
 Apollodoro, medico
 Apollodoro, pittore ateniese della fine del V secolo a.C.
 Apollodoro, scultore ateniese del IV secolo a.C.
 Apollodoro di Artemita, storico
 Apollodoro di Atene, grammatico e storico
 Pseudo-Apollodoro, nome con il quale viene individuato l'autore della Biblioteca, che era stata attribuita al precedente
 Apollodoro di Atene, lirico
 Apollodoro di Caristo, commediografo
 Apollodoro di Cassandrea, tiranno del III secolo a.C.
 Apollodoro di Damasco, architetto
 Apollodoro di Gela, commediografo
 Apollodoro di Pasione, politico e giurista del IV secolo a.C.
 Apollodoro di Seleucia, filosofo stoico
 Apollodoro di Sicilia, cortigiano
 Apollodoro di Tarso, tragediografo